The Little Match Seller – film del 1902 diretto da James Williamson
 The Little Match Seller – film del 1912 diretto da Joseph Sullivan

Pagine correlate 
 La piccola fiammiferaia (disambigua)